łuska – kostne lub rogowe płytki pokrywające ciała zwierząt
 łuska – złuszczająca się warstwa rogowa naskórka
 łuska – główna część naboju
 łuska – niewielka jednostka tektoniczna
inne:
 w płatnerstwie: element zbroi łuskowej
 w botanice: okrywa niektórych nasion lub owoców, łupina
 w botanice: przekształcony liść
 w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków niezwiązana z wyrobem